Teichgräber bzw. Teichgraeber ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Teichgräber (1852–1933), deutsche Unternehmerin und Geschäftsführerin der Flottmann-Werke, siehe Emilie Flottmann
 Heinrich Wilhelm Teichgräber (1809–1848), sächsischer Lithograf und Künstler
 Jörg Teichgraeber (* 1974), deutscher Puppenspieler, Figurenbauer, Synchronsprecher und Schauspieler
 Ludwig Teichgräber (1840–1904), Komponist
 Niklas Teichgräber (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Otto Teichgräber, deutscher Fußballspieler der 1920er Jahre
 Richard Teichgräber (1884–1945), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Wolfgang Teichgräber (1928–1984), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Deichgräber